NGC 1929 (другое обозначение — ESO 56-EN107) — рассеянное звёздное скопление, связанное с эмиссионной туманностью в созвездии Золотая Рыба. Принадлежит Большому Магеллановому Облаку и является частью обширного комплекса N44.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

1929
Золотая Рыба (созвездие)
Эмиссионные туманности